Leonor Magdalena de Neoburgo o Leonor de Neoburgo, conocida también como Leonor del Palatinado-Neoburgo (Düsseldorf, 6 de enero de 1655-Viena, 19 de enero de 1720), fue emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico de 1676 a 1705, como la tercera esposa de Leopoldo I del Sacro Imperio Romano Germánico.

Primeros años de vida 
Leonor era la hija mayor del elector palatino Felipe Guillermo de Neoburgo y de su segunda esposa, la landgravina Isabel Amalia de Hesse-Darmstadt, y hermana de la reina de España, Mariana de Neoburgo, y de la reina de Portugal, María Sofía de Neoburgo.

Matrimonio y descendencia 

Aunque originalmente deseaba convertirse en monja, Leonor contrajo matrimonio con el emperador Leopoldo I en 1676 por deseo de sus padres. Una de las razones por las cuales Leonor fue elegida fue la gran fertilidad de su familia, pues al emperador le urgía tener descendencia, ya que solo tenía una hija de su primer matrimonio y ningún hijo varón. Leonor cumplió su misión dando a luz diez hijos, entre los que hay que contar dos emperadores:

 José I (1678-1711), sucesor de su padre.
 Cristina (1679-1679).
 María Isabel (1680-1741), archiduquesa de Austria y gobernadora de los Países Bajos Austríacos.
 Leopoldo José (1682-1684).
 María Ana (1683-1754), archiduquesa de Austria. Casada con Juan V de Portugal, rey de Portugal.
 María Teresa (1684-1696).
 Carlos VI (1685-1740), emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.
 María Josefa (1687-1703).
 María Magdalena (1689-1743), permaneció soltera.
 María Margarita (1690-1691).

Leonor era una persona sumamente religiosa y melancólica. Se decía que usaba como penitencia un brazalete con suaves punzones en el interior y que normalmente solía vestir de negro, aunque no estuviese de luto. Tras la muerte de su hijo mayor, el emperador José I, en 1711, Leonor sirvió como regente imperial en un corto período, durante el cual presidió el congreso para determinar la sucesión y la elección de un nuevo emperador, favoreciendo a su hijo menor, Carlos. Cuando este último regresó de España, Leonor se retiró de la vida pública, dedicándose a la caridad y la penitencia.

Referencias

Enlaces externos 
 Kaiserin Eleonore Magdalena Theresia (1655-1720) (en alemán)

Ancestros 

Nacidos en Düsseldorf
Casa del Palatinado-Neoburgo
Emperatrices consortes del Sacro Imperio del siglo XVII
Nobles alemanas del siglo XVII
Reinas consortes de Hungría del siglo XVII
Casa de Austria
Grandes maestras de la Orden de la Cruz Estrellada
Fallecidos en Viena
Emperatrices consortes del Sacro Imperio del siglo XVIII